La Part des choses est le titre de plusieurs œuvres :
 La Part des choses, émission d'actualités canadienne avec Bernard Drainville ;
 La Part des choses, court-métrage français de Julien Donada de 1998 ;
 La Part des choses, film français réalisé par Bernard Dartigues en 1983.

Homonymie de titre